Valbona bezeichnet:

 Valbona (Albanien), einen Ort in Albanien
 Valbona (Fluss), einen Fluss in Albanien
 Nationalpark Valbonatal, einen Nationalpark in Albanien
 Valbona, Ortsteil der Gemeinde Castiglione di Garfagnana in Italien
 Valbona (Teruel), eine Gemeinde in der Provinz Teruel in Spanien

Valbona ist:
 Valbona (Vorname), ein weiblicher albanischer Vorname, der sich vom entsprechenden Ortsnamen ableitet